Roman Kontsedalov (Valuyki, 11 de maio de 1986) é um futebolista profissional russo, meio-campo, milita no PFC Spartak Nalchik.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do PFC Spartak Nalchik

n